Loewenson ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Loewenson (1888–1963), israelischer Schriftsteller deutscher Herkunft
 Leo Loewenson (1884–1968), deutsch-britischer Historiker